Mermet est un nom de famille porté principalement en France, notamment dans l’Ain.

Patronymie

 Achille-Ernest Mermet (1849-1919), professeur de physique-chimie, maire de Joinville-le-Pont
 Alexis Mermet (1866-1937), prêtre catholique, sourcier et radiesthésiste français,
 Antoine Mermet de Saint-Landry (1738- après 1796), général de brigade français,
 Auguste Mermet (1810-1889), compositeur français d'opéras,
 Claude Mermet (1550-1620), notaire et poète,
 Daniel Mermet (né en 1942), journaliste, écrivain et producteur de radio français,
 Eugène-Emmanuel Mermet-Cachon (1828-1889), père français des Missions Étrangères de Paris
 François Mermet, général français, 
 Gérard Mermet sociologue français né en 1947,
 Gustave Mermet-Guyenet (1883-1963), homme politique français, sénateur de l'Ain.
 Julien Auguste Joseph Mermet (1772-1837), général de l'armée française,
 Karine Mermet (née en 1974), gymnaste artistique française,
 Louis-Désiré Mermet (1889-?), général français.
 Robert Mermet, sculpteur français.

Lieux 

 Bois-Mermet, quartier de Lausanne, canton de Vaud, Suisse
La prison du Bois-Mermet, établissement pénitentiaire à Lausanne, canton de Vaud, Suisse.
 , réserve naturelle de l’Illinois (États-Unis)

Autre 
 , terrain de jeu pour balle élastique de la ville d'Alba (Italie)

Lien externe 
 
Patronyme français